Amirow, Amirov oder Əmirov ist der Familienname folgender Personen:

 Fikrət Əmirov (1922–1984), sowjetischer und aserbaidschanischer Komponist
 Said Dschaparowitsch Amirow (* 1954), russisch-dagestanischer Politiker, Ökonom und Bürgermeister